Elaeosticta lipskyi är en flockblommig växtart som först beskrevs av Evgenii Yevgeni, Eugeny Petrovich Korovin, och fick sitt nu gällande namn av Kljuykov, Pimenov och Vadim Nikolaevich Tikhomirov. Elaeosticta lipskyi ingår i släktet Elaeosticta och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
lipskyi